Юрий Щербак: Щербак, Юрий Алексеевич (1928—1979) — бригадир проходчиков шахты «Сокурская», Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Щербак, Юрий Николаевич (род. 1934) — украинский писатель и политический деятель.